

Patronymie 
 Georges Roes (1889-1945) est un tireur sportif français
 Michael Roes (né en 1960) est un écrivain et réalisateur allemand 
 Peter Roes (né en 1964) est un ancien coureur cycliste belge
 Sven Roes (né en 1999) est un patineur de vitesse sur piste courte néerlandais

Toponymie 
 Roes est une commune allemande de Rhénanie-Palatinat dans l'arrondissement de Cochem-Zell.

Cinéma 
 Roes est un court métrage néerlandais de Philip Besamusca sorti en 2012.

Télévisée 
 Roes est une série télévisée néerlandaise sortie en 2008.

Homonymie de patronyme